Cet article présente une liste de polices d'écriture.

Avec empattement (serif)

Linéales (sans-serif)

Semiserif 
 Amsterdam Old Style
 Portobello
 Tema Cantante
 TheMix

Affichage

À chasse fixe

Script

Calligraphique 
 Auriol
 AMS Euler
 Apple Chancery
 Lobster
 Scriptina
 Zapf Chancery
 Zapfino

Manuscrite 
 Ashley Script
 Comic Sans MS
 Dom Casual
 Freestyle Script
 Irregularis
 Kaufmann
 Kristen (typeface)
 Lucida Handwriting
 Tekton

Divers 
 Cupola
 Curlz
 Script (police vectorielle incluse dans Windows 3.1)
 Stone Informal

Blackletter 
 Fraktur
 Rotunda
 Schwabacher

Non latines 
 Kochi
 Minchō
 Mona
 Japanese Gothic
 MS Gothic
 SimSun
 Tai Le Valentinium
 Tengwar Noldor
 Tengwar Quenya
 Tengwar Sindarin
 Wadalab

Polices Unicode

Dingbats / Caractères des symboles 
 Apple Symbols
 Bookshelf Symbol 7
 OpenSymbol
 Symbol (se compose de lettres grecques et de symboles mathématiques)
 Wingdings
 Wingdings 2
 Wingdings 3
 Webdings
 Zapf Dingbats

Divers 
 Ashley Inline
 Bauhaus
 Braggadocio
 Björk
 Computer Modern
 Concrete Roman
 Cooper Black
 Fixedsys
 Grasset
 Inuit
 ITC Kahana
 Jokerman
 Punk
 Pythagoras
 Pricedown
 System (police système par défaut dans Windows 3.x)
 Tema Cantante
 Terminal (CP437, police Windows)
 Westminster

Polices d'écriture